Orlu (Ariège); een gemeente in de Franse regio Occitanie
 Orlu (Eure-et-Loir); een gemeente in de Franse regio Centre-Val de Loire
 Orlu (Nigeria); een stad in de Nigeriaanse staat Imo